Мантейфель () — немецкая фамилия; Мантейфель — графский и баронский род.

 Известные представители 
 Мантейфель, Андрей Андреевич (1762—1832) — российский государственный деятель, сенатор.
 Мантейфель, Борис Петрович (1907—1989) — советский гидробиолог, доктор биологических наук, профессор, лауреат Сталинской премии.
 Мантейфель, Густав фон (1826—1916) — польский публицист, историк и этнограф, фольклорист, издатель.
 Мантейфель, Иван Васильевич (1771—1813) — российский командир эпохи наполеоновских войн, генерал-майор.
Мантейфель-Кацданген, Карл Вильгельм фон (нем. Karl Wilhelm Freiherr von Manteuff el (-Katzdangen) genannt Zoege; 1872 – 1948) — курляндский барон, крупный землевладелец, экономист, литератор и  военно-политический деятель, выступавший за немецкое господство в Прибалтике. 
 Мантейфель, Отто Теодор (1805—1882) — прусский государственный деятель.
 Мантейфель, Пётр Александрович (1882—1960) — российский и советский зоолог-натуралист.
Мантейфель, Хассо Эккард фон (1897—1978) — германский военачальник, генерал танковых войск вермахта.
 Мантейфель, Эдвин Карл Рохус фон  (1809—1885) — прусский и германский военачальник, генерал-фельдмаршал.
 См. также 
 Мантейфель
 Мантойфель
 Мантейфель, Александра Яковлевна (1889—1961) — известный советский биолог, многолетний ассистент и вторая супруга (с 1939) академика В. Н. Шапошникова.
 Цёге-фон-Мантейфель, Николай Максимович (1827—1889) — русский генерал.

Примечания